Паола Питагора (); рођена 24. августа 1941. године у Парми као Паола Гаргалони ()) је италијанска глумица.

Филмографија 

|-
| 1959. || || -{Kapò}- || || 
|-
| 1959. || || -{Costa Azzurra}- || || 
|-
| 1960. || || -{Messalina, Venere imperatrice}- || || 
|-
| 1961. || || -{La viaccia}- || || 
|-
| 1961. || || -{Barabba}- || || 
|-
| 1962. || || -{Cronache del '22'}- || || 
|-
| 1962. || || -{Il terrore di notte}- || || 
|-
| 1962. || || -{La vita provvisoria}- || || 
|-
| 1965. || || -{La tua giovinezza}- || || 
|-
| 1965. || || -{Operazione terzo uomo}- || || 
|-
| 1965. || || -{I pugni in tasca}- || || 
|-
| 1966. || || -{Scusi, lei è favorevole o contrario?}- || || 
|-
| 1967. || || -{Bersaglio mobile}- || || 
|-
| 1967. || || -{I promessi sposi }- || || 
|-
| 1967. || || -{Les Compagnons de la Marguerite}- || || 
|-
| 1968. || || -{Fermate il mondo... voglio scendere}- || || 
|-
| 1968. || || -{Caroline Cherì}- || || 
|-
| 1968. || Кристифор Колумбо || -{Cristoforo Colombo}- || || 
|-
| 1968. || || -{Il suo modo di fare}- || || 
|-
| 1969. || || -{Salvare la faccia}- || || 
|-
| 1969. || || -{Senza sapere niente di lei}- || || 
|-
| 1970. || || -{Disperatamente l'estate scorsa}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1941.
Италијанске глумице
Биографије живих особа